YAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alert Bay (Columbia Britannica) (Canada)
 yal – codice ISO 639-3 della lingua yalunka